Jardim Progresso bairro de Anápolis, Goiás
Jardim Progresso bairro de Bebedouro, São Paulo

Jardim Progresso bairro de Boa Esperança, Minas Gerais
Jardim Progresso bairro do Guarujá, São Paulo
Jardim Progresso bairro de Itaquera, na cidade de São Paulo, São Paulo
Jardim Progresso bairro de Pirituba, na cidade de São Paulo, São Paulo

Desambiguação